Church of St. Francis Xavier-Catholic ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Church of St. Francis Xavier-Catholic (Benson, Minnesota), NRHP-ID 85001753
 Church of St. Francis Xavier-Catholic (Grand Marais, Minnesota), NRHP-ID 86002119